Bei den Goodwill Games 1986 in Moskau wurden vier Wettbewerbe im Modernen Fünfkampf ausgetragen, jeweils ein Einzel- und Teamwettkampf für Männer und Frauen.

Ergebnisse

Männer

Einzel

Mannschaft

Frauen

Einzel

Mannschaft

Medaillenspiegel Moderner Fünfkampf

Weblinks 
 

Moderner Funfkampf
Wettbewerb im Modernen Fünfkampf
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
Sportveranstaltung 1986